Aardrijkskunde
Matlock (Australië), plaats in Australië
Matlock (Engeland), plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
Matlock (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Matlock Bath, plaats in het Engelse graafschap Derbyshire

Fictieve figuur
Ben Matlock, hoofdpersonage in de Amerikaanse televisieserie Matlock

Media
Matlock (televisieserie), Amerikaanse televisieserie

Personen met de achternaam Matlock
Glen Matlock, Brits bassist